Jeziorna – dzielnica Konstancina-Jeziorny, do 1969 miasto
 Jeziorna – osiedle w Ełku
 Jeziorna – osiedle w Piotrkowie Trybunalskim

Cieki wodne:
 Jeziorna – rzeka na Pojezierzu Lubuskim, lewy dopływ Obry
 Jeziorna – struga, dopływ Złotnicy
 Jeziorna – strumień w Puszczy Bukowej, dopływ Regalicy

Wsie w Polsce: 
 Jeziorna – wieś w województwie lubuskim, powiecie nowosolskim, gminie Nowa Sól
 Jeziorna – wieś w województwie łódzkim, powiecie wieruszowskim, gminie Galewice
 Jeziorna – wieś w województwie zachodniopomorskim, powiecie szczecineckim, gminie Borne Sulinowo

Wieś na Ukrainie:
  – dawna wieś gminna w województwie kijowskim, powiecie wasylkowskim